Ву́лиця Тимоше́нка, Ву́лиця Ма́ршала Тимоше́нка — назва вулиць в різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Вулиця Маршала Тимошенка — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Тимошенка — вулиця в місті Макіївка Донецької області.
 Вулиця Тимошенка — вулиця в місті Сміла Черкаської області.

 Вулиця Маршала Тимошенка — колишня назва вулиці Левка Лук'яненка в місті Київ.
 Вулиця Тимошенка — колишня назва вулиці Академіка Вернадського в місті Запоріжжя.
 Вулиця Тимошенка — колишня назва Олімпійської вулиці в місті Звягель Житомирської області.
 Вулиця Тимошенка — колишня назва Шкільного провулку в місті Ніжин Чернігівської області.
 Вулиця Тимошенка — колишня назва Гайдамацької вулиці в місті Ямпіль Вінницької області.

Вулиця Тимошенка — вулиця в місті Мінськ.

Вулиця Маршала Тимошенка — вулиця в місті Москва.
 Вулиця Тимошенка — вулиця в місті Ростов-на-Дону.

Вулиці, названі на честь людей